В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Елізабет Смайлі 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (півфінал)

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Відсутня
 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International